La Grande – rzeka w Kanadzie, w prowincji Quebec
 La Grande – miasto w USA, w stanie Oregon
 La Grande – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce